Аэродром:
 Аэродро́м — земельный или водный участок с воздушным пространством, сооружениями и оборудованием, обеспечивающими взлёт, посадку, руление, размещение и обслуживание самолётов, вертолётов и планёров.
 Аэродром — микрорайон города Гатчина (Ленинградская область).
 Аэродром — община в Скопье, Македония.
 Аэродром — община в Крагуеваце, Сербия.
 Аэродром — экспериментальный самолёт, созданный Самуэлем Пирпонтом Лэнгли.
 «Аэродром» — головной убор с плоским верхом (кепка, фуражка), имеющим большой размер.